Влади́мир Кура́ев:
 Кураев, Владимир Петрович (род. 1969) — российский футболист.
 Кураев, Владимир Тихонович (1947—2017) — российский дипломат.